Bernardo de Irigoyen kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Bernardo de Irigoyen (kommunhuvudort), Misiones, 
 Bernardo de Irigoyen (ort), Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar